Affidamento condiviso – istituto giuridico che regola l'affidamento dei figli 
 Affidamento condiviso – affidamento nella legislazione argentina
 Affidamento condiviso – affidamento nella legislazione francese
 Affidamento condiviso – affidamento nella legislazione italiana